David Stern est un nom pouvant désigner :

 David Stern (1942-2020), commissaire de la NBA de 1984 à 2014 ;
 David Stern (1963-), un chef d'orchestre américain ;
 David M. Stern (?-), un scénariste américain.